Por Black Rock pode estar à procura de:
Black Rock (Arkansas)
Black Rock (Connecticut)
Black Rock (Novo México)
Black Rock (Victoria)

Música 
Black Rock (álbum) - Álbum de Joe Bonamassa, lançado em 2010.

Desambiguação